Алье́нде () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Альенде, Игнасио (1769—1811) —  мексиканский национальный герой, один из лидеров в войне за независимость Мексики.
 Альенде, Сальвадор (1908—1973) — президент Чили с 1970 по 1973 гг.
 Альенде, Лаура (1911—1981) — чилийский политический деятель, депутат Палаты депутатов Чили (1964—1973), сестра С. Альенде.
 Паскаль Альенде, Андрес (род. 1943) — чилийский революционер, сын Л. Альенде и племянник С. Альенде.
 Альенде, Исабель (род. 1942) — чилийская писательница, племянница С. Альенде
 Альенде, Марсело (род. 1999) — чилийский футболист.
 Альенде, Педро Умберто (1885—1959) — чилийский композитор, скрипач, фольклорист и педагог.

Топоним 
 Альенде — город и муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Альенде — муниципалитет в штате Чиуауа.
 Альенде — муниципалитет в штате Гуанахуато.
 Валье-де-Альенде (Valle de Allende) — населённый пункт в Мексике, штат Чиуауа
 Мильпильяс-де-Альенде (Milpillas de Allende) — населённый пункт в Мексике, штат Сакатекас
 Пуэблито-де-Альенде (Pueblito de Allende) — город в Мексике, штат Чиуауа
 Сан-Мигель-де-Альенде (San Miguel de Allende) — город в Мексике, штат Гуанахуато
 Тула-де-Альенде (Tula de Allende) — город в Мексике, штат Идальго

Другое 
 Альенде (метеорит) — крупнейший железистый метеорит.